Baeta Neves é um dos mais populares bairros da cidade brasileira de São Bernardo do Campo, São Paulo.

Localizado na zona leste do município, tem divisas com a cidade de Santo André. No bairro localizam-se o campus da ETEC Lauro Gomes e da FATEC, um campus do SENAI, e também o Centro Esportivo Geraldo Faria Rodrigues, mais conhecido como Baetão, devido ao estádio de futebol Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. O bairro possui dois cemitérios.
No bairro também está a Paróquia São José, construída pelos primeiros moradores do bairro, e que originalmente foi construída como a Catedral de São Pedro em Roma, com seu altar no centro da igreja.

Ligações Externas
Mapa de Baeta Neves

Bairros de São Bernardo do Campo